Bieg na 3000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 rozegrano 11 lutego w hali M-Wave. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Niemka Gunda Niemann-Stirnemann, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998